Nexa steht für:
 Nexa Corporation, US-amerikanischer Spieleentwickler, fusionierte 1987 mit Spectrum HoloByte zu Sphere, Inc.

nexa ist Namensbestandteil folgender Species:
 Nonagria nexa, Schmetterlings-Art der Gattung Nonagria, Familie Eulenfalter
 Orthia nexa, Schmetterlings-Art der Gattung Orthia, Familie Eulenfalter
 Phragmatiphila nexa (Wasserschwaden-Röhrichteule), Schmetterlings-Art der Gattung Phragmatiphila, Familie Eulenfalter
 Phragmatiphila nexa nexa, Schmetterlings-Unterart der Art Wasserschwaden-Röhrichteule (Phragmatiphila nexa), Familie Eulenfalter
 Panaxia nexa, Schmetterlings-Art der Gattung Panaxia, Unterfamilie Bärenspinner
 Cosmoscarta nexa, Insekten-Art der Gattung Cosmoscarta, Familie Blutzikaden
 Iphimedia nexa, Krebstier-Art der Gattung Iphimedia, Familie Iphimediidae, Ordnung Flohkrebse
 Parthenina nexa, Schnecken-Art der Gattung Parthenina, Familie Pyramidellidae
 Pseudodaphnella nexa, Schnecken-Art der Gattung Pseudodaphnella, Familie Raphitomidae, Superfamilie Conoidea

nexa ist der Spitzname folgender Personen:
 Nemanja Isaković (* 1997), serbischer E-Sportler

NEXA steht für:
 NEXA Center for Internet and Society, italienisches Forschungszentrum zum Internet an der Politecnico di Torino
 New Exclusive Automotive Experience, Händlervertriebsmarke von Maruti Suzuki India für die hochwertigeren Fahrzeugtypen

Abkürzung